Kostelů zasvěcených svatému Mořici (též Mauritius (z latiny), německy též Mauritz(kirche), anglicky též Morris aj.) je více:

 Kostel svatého Mořice (Annín) (Mouřenec u Annína)
 Kostel svatého Mořice (Haljala)
 Kostel svatého Mořice (Kroměříž)
 Kostel svatého Mořice (Olomouc)
 Kostel svatého Mořice (Řevnice) – původně spoluzasvěcení: kostel Panny Marie Nanabevzaté a sv. Mauritia
…a další

Související články 
 Kaple svatého Mořice

Externí odkazy